Toko může být:

geografické pojmy
Toko (Nový Zéland) – osada na Novém Zélandu
Velké Toko – jezero na hranici Jakutské republiky a Chabarovského kraje v Rusku

ptáci
Toko (rod) – rod ptáků Tockus z řádu srostloprstých
Toko rudozobý (Tockus erythrorhynchus) 
Toko žlutozobý (Tockus flavirostris) 

jiný význam
Toko (Kamerun) – komunita v Kamerunu
Mosty na Toko-Ri – americký válečný film z roku 1954

Související články 
Tok